Slalom mężczyzn na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 17 lutego 2013 roku na trasie Streicher. Tytułu mistrza świata z Ga-Pa bronił Francuz Jean-Baptiste Grange.

Wyniki

Bibliografia 
 

Slalom mężczyzn